

Lokalizacje

Niemcy 
 Ruhstorf – dzielnica gminy Laberweinting w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Ruhstorf an der Rott – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa